Jacquin kan syfta på:

 Joseph Franz von Jacquin (1766–1839), österrikisk botanist och kemist
 Nikolaus Joseph von Jacquin (1727–1817), österrikisk botanist och läkare
 Pauline Jacquin (född 1983), fransk skidskytt
 Philippe Jacquin (1942–2002), fransk antropolog

Efternamn